Le Grand Prix moto de République tchèque 2002 est le dixième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 2002. Il s'est déroulé sur le circuit de Masaryk du 23 au . C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Classement final MotoGP

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Tchéquie
République tchèque
Sport en Tchéquie en 2002
Sport en août 2002